Edwin Burr Babbitt peut se référer à plusieurs personnes : 

 Edwin Burr Babbitt (1803-1881), général de brigade de l'Union ;
  (1862-1939), major général de l'United States Army.